GTPBP6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 516 амінокислот, а молекулярна маса — 56 883.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, ГТФ, іоном магнію.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки